Госпита́льная у́лица — улица в центре Москвы в Басманном районе (нечётная сторона) и Лефортове (чётная сторона), расположена между Госпитальным мостом и Госпитальной площадью.

Происхождение названия 
Название XVIII века по старейшему в Москве медицинскому учреждению — „Военной гошпитали“, основанной в 1707 году по указу Петра I на средства Монастырского приказа "для лечения болящих людей" (ныне здесь располагается Главный военный госпиталь им. Бурденко). Одновременно здесь была основана и Госпитальная школа для подготовки лекарей, главным образом военных.

Описание 
Госпитальная улица начинается от одноимённого моста между Головинской и Госпитальной набережными, продолжая Госпитальный переулок, и проходит на юго-восток между Лефортовским парком и Главным военным госпиталем имени Н. Н. Бурденко до Госпитальной площади, за которой переходит в Солдатскую улицу. На площадь выходит также Госпитальный Вал.

Здания и сооружения 
По нечётной стороне:

По чётной стороне:
 № 4 — Дом бесплатных квартир им А. Д. и Г. Д. Шелапутиных (1913—1914, архитектор И. Е. Бондаренко)
 № 6, 10, 14 — «Вдовьи дома» Братолюбивого общества имени М. Л. и Т. А. Королёвых и Мак-Гилл (1899—1902, архитектор И. П. Машков)
 № 16 — Школьное здание (1933—1935, архитектор Д. Ф. Фридман), построено по типовому проекту, в отличие от других зданий — сохранилась первоначальная отделка фасадов

Транспорт 
 До 1986 года по Госпитальной улице проходила трамвайная линия (маршруты № 43 и № 50), которую предполагалось ликвидировать на время строительства Третьего транспортного кольца. Власти Москвы неоднократно заявляли о планах восстановления трамвайного движения по маршруту от станции метро «Бауманская» до Госпитальной площади
 По улице от Госпитальной площади до Госпитального переулка проходит маршрут автобуса № 440

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт управы Басманного района
 Общемосковский классификатор улиц Москвы  ОМК УМ
 
 Госпитальная улица: учреждения и организации.